Сен-Пандело́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південний захід від Парижа, 135 км на південь від Бордо, 50 км на південний захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 281 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 706,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Панделон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Панделон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди